|-
| 73101 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73102 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73103 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73104 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73105 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73106 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73107 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73108 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73109 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73110 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73111 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73112 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73113 - || || 4 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73114 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73115 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73116 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73117 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73118 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73119 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73120 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73121 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73122 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73123 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73124 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73125 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73126 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73127 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73128 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73129 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73130 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73131 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73132 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73133 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73134 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73135 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73136 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73137 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73138 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73139 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73140 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73141 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73142 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73143 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73144 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73145 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73146 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73147 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73148 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73149 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73150 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73151 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73152 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73153 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73154 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73155 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73156 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73157 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73158 - || || 12 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73159 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73160 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73161 - || || 12 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73162 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73163 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73164 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73165 - || || 15 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73166 - || || 15 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73167 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73168 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73169 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73170 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73171 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73172 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73173 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73174 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73175 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73176 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73177 - || || 18 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73178 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73179 - || || 21 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73180 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73181 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73182 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73183 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73184 - || 2002 JN || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73185 - || 2002 JP || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73186 - || 2002 JQ || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73187 - || 2002 JS || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73188 - || 2002 JU || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73189 - || 2002 JV || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73190 - || || 3 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73191 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73192 - || || 4 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73193 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73194 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73195 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73196 - || || 8 de maig, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 73197 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73198 - || || 6 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73199 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73200 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
3